Q-Tip (1970- ), un rappeur américain. 
 Q-Tips est une marque déposée du groupe Unilever, créée aux États-Unis en 1926 par Leo Gerstenzang pour la commercialisation de coton-tiges.

Références